Чиганары — название населённых пунктов в России:
 Чиганары — деревня в Красноармейском районе Чувашии.
 Чиганары — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.
 Чиганары — село в Ядринском районе Чувашии.